Ligazón puede referirse a:

Ligazón: preparación culinaria cuya finalidad es la de espesar, salsas o líquidos hasta conseguir la consistencia o espesor deseada. 
Ligazón (náutica):  piezas que constituyen el esqueleto de un barco y que se instalan para aumentar la rigidez del conjunto.
Ligazón (obra de teatro): obra de teatro escrita por Ramón María del Valle-Inclán.